Туроснь-Косьцельна () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Белостокский повят Подляского воеводства. Население — 5832 человек (на 2011 год). Административный центр гмины — деревня Туроснь-Косьцельна.

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Поселения 

 Бацюты
 Бацюты-Колёнья
 Барщувка
 Бояры
 Боровске-Циборы
 Боровске-Гзики
 Боровске-Михалы
 Боровске-Ольки
 Боровске-Скурки
 Боровске-Выпыхы
 Боровске-Жаки
 Ходоры
 Чачки-Мале
 Чачки-Вельке
 Добровода
 Долки
 Дрозды
 Друге-Педки
 Иванувка
 Юрашки
 Любейки
 Марковщизна
 Нецки
 Неводница-Корыцка
 Неводница-Косьцельна
 Огроднички
 Первше-Педки
 Помигаче
 Реки
 Реньщизна
 Сточки
 Толче
 Топилец
 Топилец-Колёнья
 Трыпуце
 Туроснь-Дольна
 Туроснь-Косьцельна
 Залесяны
 Завады

Соседние гмины 
 Гмина Хорощ
 Гмина Юхновец-Косьцельны
 Гмина Лапы
 Гмина Сураж

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Гмины Подляского воеводства
Белостокский повет